Jānis Andersons je lotyšský profesionální hráč ledního hokeje a hokejový reprezentant. Hraje první slovenskou ligu za tým HK MSK Žiar nad Hronom.

Klubová statistika

Reprezentační statistiky

Externí odkazy 
 
 
 Profil, hcdukla.cz

Lotyšští lední hokejisté
Lotyšští hokejoví obránci
Hokejisté HockeyAllsvenskan
Hokejisté KHL
Hráči HC Vsetín
Hráči HC Třinec
Hráči HC Dukla Jihlava
Hráči HC Šumperk
Hokejisté GKS Katowice
Narození v roce 1986
Žijící lidé
Muži
Narození 7. října
Narození v Rize